Claretta Petacci (1912-1945) – amante del dittatore Benito Mussolini
Marcello Petacci (1910-1945) – chirurgo italiano, fratello di Claretta
Maria Petacci, nota anche con il nome d'arte di Miria di San Servolo (1923-1991) – attrice e costumista italiana, sorella di Claretta
Emilio Petacci (1886-1965) – attore teatrale e cinematografico italiano
Placido Petacci (1824-1885) – vescovo italiano della Chiesa cattolica